Набель — фамилия:

 Набель, Александр Ермолаевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6808; 3 декабря 1842
 Набель, Андрей Андреевич (?—1833) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года и русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Набель, Константин Кириллович (6 мая 1979, Ленинград) — российский фотограф.
 Набель, Отто Андреевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; № 2903; 18 марта 1814

Набель — город в Тунисе

См. также 
 Нобель